Bătălia de la Cahul se poate referi la una din bătăliile care a avut lângă Cahul:

 Bătălia de la Cahul (1574)
 Bătălia de la Cahul (1770)

Vezi și
Cahul (dezambiguizare)

Dezambiguizare